Хенрик де Лаборд де Монпезат, рођен као Анри Мари Жан Андре де Лаборд де Монпезат (), (11. јун 1934 - 13. фебруар 2018), је био супруг Маргарете II, тренутне краљице Данске.

Биографија

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1934.
Умрли 2018.
Данска краљевска породица
Династија Монпезат
Људи из Копенхагена